Boidol ist der Familienname folgender Personen:

 Michael Boidol (1936–2011), deutscher Botaniker
 Ursula Boidol, Schauspielerin